Konstakademien kan syfta på:

Finlands konstakademi – en finländsk konstinstitution, vilken grundades 1922
Kungliga Akademien för de fria konsterna – en svenska konstakademien i Stockholm 1810–
Akademie der Künste – en tysk akademi för konst och musik i Berlin
Det Kongelige Danske Kunstakademi – en konstakademi i Köpenhamn grundad 1754 danska Kunstakademiet
Kunstakademie Düsseldorf – en statlig konsthögskola  i Düsseldorf
Statens Kunstakademi – en tidigare norsk konsthögskola i Oslo, uppgick i Kunsthøgskolen i Oslo 1996

Se även
 Kungliga Konsthögskolan